Krasnosnamenskoje () ist der Name zweier Orte in der russischen Oblast Kaliningrad:
 Krasnosnamenskoje (Kaliningrad, Bagrationowsk) im Rajon Bagrationowsk (Dollstädt, auch: Königlich Sollau und Vogelsang, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Krasnosnamenskoje (Kaliningrad, Slawsk) im Rajon Slawsk (Klein Girratischken, 1935–1946 Gronwalde, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)